

Film
St. Louis Blues – cortometraggio del 1929 diretto da Dudley Murphy
St. Louis Blues – film del 1939 diretto da Raoul Walsh
St. Louis Blues – film del 1958 diretto da Allen Reisner con Nat King Cole ed Eartha Kitt

Musica
St. Louis blues – sottogenere musicale del blues
St. Louis Blues – brano di musica blues composto nel 1914 da William Cristopher Handy
St. Louis Blues – album del 1958 di Nat King Cole

Sport
St. Louis Blues – squadra di hockey su ghiaccio della città statunitense di St. Louis (Missouri)